Jungfernbrücke steht für:

 Jungfernbrücke (Berlin), Brücke über den Spreearm Kupfergraben in Berlin
 Jungfernbrücke (Hamburg), Brücke über den Zollkanal im Hamburger Hafen
 Jungfernbrücke (Thale), Brücke über die Bode bei Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Jungfernbrücke (Weinböhla), Kulturdenkmal in Weinböhla, Landkreis Meißen, Sachsen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Weinböhla